CSX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Changsha-Huanghua, Changsha, Cina